Cimalaka kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cimalaka, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Cimalaka, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar